Del Griego: "Antipater".
Antipas puede referirse a:

Personas
 Herodes Antipas, un antiguo líder de Galilea y Perea.
 Antípatro de Idumea, el fundador de la dinastía Herodiana, padre de Herodes el grande, y abuelo de Herodes Antipas.
 Antipas de Pérgamo, Santo mártir de la iglesia Cristiana.

Lugares
 Antipas, un municipio de la provincia de Cotabato en Filipinas.
 Monte Antipas, un lugar mencionado en el libro de los Mormones.

otros
 Antipas (tribu), una de las distintas tribus de Jíbaros en el alto Amazonas.
 Un episodio de la tercera temporada de Millennium (serie de televisión).